Cuautla (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Morelos
 Cuautla (Morelos), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Morelos